

Lokalizacje

Francja 
 Ebersheim – gmina

Niemcy 
 Ebersheim – okręg administracyjny Moguncji